Didier ist ein französischer männlicher Vorname, die französische Form des lateinischen Vornamens Desiderius, der sich von dem lateinischen Verb desiderare (wünschen, begehren) ableitet.

Namensträger

Einzelname 
 Didier von Langres, überlieferter Name des dritten Bischofs von Langres in der Champagne; Märtyrer

Vorname 

 Didier Agathe (* 1975), französischer Fußballspieler
 Didier Auriol (* 1958), französischer Rallyefahrer
 Didier Awadi (* 1969), senegalesischer Rapper
 Didier Blanc (* 1984), französischer Skibergsteiger
 Didier Burkhalter (* 1960), Schweizer Politiker und Bundesrat (seit 2009)
 Didier Comès (1942–2013), belgischer Comiczeichner
 Didier Cuche (* 1974), Schweizer Skirennläufer
 Didier Daeninckx (* 1949), französischer Schriftsteller
 Didier Datcharry (1958–2018), Jazzpianist
 Didier Défago (* 1977), Schweizer Skirennläufer
 Didier Delsalle (* 1957), französischer Pilot
 Didier Deschamps (* 1968), französischer Fußballspieler und Trainer
 Didier Diderot (1685–1759), französischer  Messerschmiedemeister und Vater von Denis Diderot
 Didier Dinart (* 1977), französischer Handballspieler
 Didier Drogba (* 1978), ivorischer Fußballspieler
 Didier Eribon (* 1953), französischer Autor und Philosoph
 Didier Ya Konan (* 1984), ivorischer Fußballspieler
 Didier Lockwood (1956–2018), französischer Jazz-Geiger und Komponist
 Didier Méda (1963–1999), französischer Freestyle-Skier
 Didier Monczuk (* 1961), französischer Fußballspieler
 Didier Moret (* 1975), Schweizer Skibergsteiger
 Didier Petit (* 1962), französischer Jazz-Cellist und Komponist
 Didier Philippe (* 1961), französischer Fußballspieler und Trainer
 Didier Pironi (1952–1987), französischer Rennfahrer
 Didier Queloz (* 1966), Schweizer Astronom
 Didier Ratsiraka (1936–2021), Präsident von Madagaskar
 Didier Reynders (* 1958), belgischer Politiker
 Didier Rous (* 1970), französischer Radrennfahrer
 Didier de Saint-Jaille († 1536), provenzalischer Adliger und von 1535 bis zu seinem Tod Großmeister des Malteserordens
 Didier Six (* 1954), französischer Fußballspieler
 Didier Zokora (* 1980), ivorischer Fußballspieler

Familienname 
 Alphonse Didier-Nauts, belgischer Bahnradsportler und Weltmeister
 Charles Didier (1805–1864), Schweizer französischsprachiger Dichter, Journalist und Reiseschriftsteller
 Christian Didier (1944–2015), französischer Attentäter
 Christoph Didier (1915–1978), luxemburgischer Radrennfahrer
 Ferdinand Didier (1801–1867), deutscher Fabrikant
 Laurent Didier (* 1984), luxemburgischer Radrennfahrer
 Léon Didier (1881–1931), französischer Radrennfahrer und Schrittmacher
 Lucien Didier (* 1950), luxemburgischer Radrennfahrer

Weiteres 
 Filmtitel von Alain Chabat aus dem Jahr 1997, siehe Didier (Film)
 Didier-Werke AG, deutsche Tochtergesellschaft der RHI AG

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Französischer Personenname